Le Masters de Madrid est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2007, classée en catégorie Masters Series, s'est disputée du 15 au .

David Nalbandian remporte le simple messieurs. En finale, il bat Roger Federer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bob et Mike Bryan face à Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski en finale. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Faits marquants 
 Pour remporter le tournoi, David Nalbandian a réussi l’exploit de battre durant ce tournoi les 3 premiers joueurs mondiaux : Rafael Nadal en 1/4 de finale, Novak Djokovic en 1/2 finale et Roger Federer en finale.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Madrid
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Madrid
ATP 2007
Sport en Espagne en 2007
Madrid